Coenagrionoidea är en överfamilj av trollsländor. Coenagrionoidea ingår i ordningen trollsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Coenagrionoidea 1839 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Coenagrionoidea